Мигел Гонзалез има више значења:

 Мигел Гонзалез (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Мигел Гонзалез (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Мигел Гонзалез (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику